Зако́н о граждани́не Ре́йха (), принятый 15 сентября 1935 года (RGBl. I S. 1146), разделил население Германии, с одной стороны, на граждан (Reichsbürger), «принадлежащих к немецкой или родственной крови», а с другой — на подданных государства (Staatsangehörige), «принадлежащих к расово чуждым племенам». Тем самым была создана трёхступенчатая система с убыванием прав: граждане, подданные и иностранцы (Ausländer). Определение подданства (принадлежности к государству) было унаследовано от «Закона о подданстве государства и Рейха» от 22 июля 1913 года.

Более существенными, чем сам закон, были «Распоряже́ния к Зако́ну о граждани́не Ре́йха», которые содержали первое национал-социалистическое определение понятия «еврей», а также распоряжение об увольнении последних государственных служащих евреев, которые ещё сохраняли свои посты согласно «привилегиям фронтовиков» в рамках «ариизации». В тесной связи с Законом о гражданине Рейха стоит принятый одновременно «Закон о защите германской крови и германской чести», запрещавший браки евреев с «лицами германской крови» и предусматривавший наказание за внебрачные половые связи между ними.

Закон о гражданстве Рейха был одним из двух Нюрнбергских расовых законов, принятых на VII съезде НСДАП (10—16 сентября 1935 года), был затем передан в рейхстаг и торжественно провозглашён президентом рейхстага Германом Герингом. Сообщение об этом было передано из рейхстага в Нюрнберг по телеграфу.

Содержание закона 

Закон ввёл различие между «подданным государства» и «гражданином»:
 Подданный государства подлежит защите Германской империи и «особо обязан» ей.
 Полные политические права имеет только гражданин Рейха. Он должен быть подданным государства «немецкой или родственной крови» и доказывать своим поведением, что «хочет верно служить немецкому народу и Рейху и подходит для этого». Право на гражданство Рейха присваивается свидетельством гражданина Рейха.

Значение 
Запланированного изготовления свидетельств граждан Рейха так и не произошло. Германские евреи были объявлены имеющими меньшие права согласно Закону о гражданине Рейха и отстранены от участия в выборах в рейхстаг. Утрата и без того сомнительного, в условиях диктатуры, избирательного права была сравнительно небольшой потерей. Вскоре, однако, этот закон стал инструментом уничтожения.

Вступление в силу 
Закон о гражданине Рейха вступил в силу, так как в нём самом не было иных указаний, 30 сентября 1935 года. Эта дата определялась согласно статье 71 Веймарской конституции, где устанавливалось, что закон Рейха «вступает в силу через четырнадцать дней после дня его опубликования в сборнике законов Рейха в столице Рейха». Днём издания закона было 16 сентября 1935 года.

Первое распоряжение от 14 ноября 1935 года 

В Первом распоряжении к Закону о гражданине Рейха за всеми подданными немецкой крови предварительно признавалось, до окончательного урегулирования, гражданство Рейха.

Третье распоряжение от 14 июня 1938 года 
В «Третьем распоряжении к Закону о гражданине Рейха» было определено, какие предприятия считаются «еврейскими». Они должны были быть внесены в особый публично доступный реестр. Министр экономики Рейха был уполномочен обязать такие предприятия «с даты, которая будет установлена», обозначать себя особым знаком.

Второе, седьмое и девятое распоряжения 
Эти три распоряжения относились к «Первому распоряжению» и изменяли или дополняли его в одном пункте. «Второе распоряжение к Закону о гражданине Рейха от 21 декабря 1935 года» точно устанавливало, какие группы лиц должны быть отправлены в отставку. «Седьмым распоряжением к Закону о гражданине Рейха от 5 декабря 1938 года» были снижены жалования отставников. «Девятым распоряжением к Закону о гражданине Рейха от 5 мая 1939 года» для «неарийцев» из Австрии был одобрен более поздний срок, к которому можно было достичь статуса «еврейского полукровки».

Распоряжения с четвёртого по восьмое (1938-39) 
«Четвёртым распоряжением к Закону о гражданстве Рейха» от 25 июля 1938 года еврейские врачи были лишены аппробации с 30 сентября 1938 года. Из 3152 ещё практиковавших врачей-евреев 709 получили «временное разрешение» на работу «специалистом по болезням» для еврейских пациентов.

«Пятым распоряжением к Закону о гражданстве Рейха» от 27 сентября 1938 года было предписано к 30 ноября 1938 года отозвать разрешения на деятельность у тех адвокатов-евреев, которые ещё могли работать после 1933 года согласно исключению в Законе о разрешении для адвокатской деятельности. Юридическая консультационная деятельность была запрещена евреям уже с 1935 года. Для представления и правовой консультации клиентов-евреев разрешалась деятельность консультантов. Для Австрии были предусмотрены особые правила. Из ещё имевших разрешение 1753 адвокатов-евреев только 172 было разрешено работать консультантами.

«Шестым распоряжением» от 31 октября 1938 года евреям было отказано в праве работать патентным юристом.

«Восьмым распоряжением к Закону о гражданине Рейха» от 17 января 1939 года евреям было запрещено работать дантистами, ветеринарами и фармацевтами, начиная с 31 января 1939 года.

Десятое распоряжение от 4 июля 1939 года 
Коренным изменением стало «Десятое распоряжение к Закону о гражданине Рейха». Оно стало основой принудительного членства в «Имперском объединении евреев в Германии», служившем инструментом Главного управления имперской безопасности и сыгравшем впоследствии роль пособника при проведении депортаций.
 
Имперское объединение должно было содействовать переселению и осуществлять изъятия имущества, чтобы быть в состоянии обеспечить подъёмными деньгами не имевших средств к существованию переселенцев. Впоследствии Имперское объединение евреев было обязано заботиться о школьном обучении евреев. Объединение должно было поддерживать нуждающихся евреев в достаточной степени, чтобы они не нуждались в обращении к общей системе социальной помощи. Финансирование осуществлялось на взносы и пожертвования еврейской общины; с 1941 года свою долю в финансирование вносило РСХА за счёт конфискованного имущества депортированных.

Одиннадцатое распоряжение от 25 ноября 1941 года 
«Одиннадцатое распоряжение к Закону о гражданине Рейха» имело целью упорядочить конфискацию оставляемого имущества в ходе предстоящей депортации германских евреев, без проведения разбирательства в каждом отдельном случае. Согласно этому распоряжению, еврей терял германское подданство «с перемещением своего обычного местопребывания за границу». Далее было установлено: «имущество еврея, который теряет подданство государства на основании этого распоряжения, переходит с утратой подданства Рейху. […] Перешедшее имущество должно служить скорейшему достижению всех целей, связанных с решением еврейского вопроса.»

Так как многие составы с депортируемыми должны были идти в Генерал-губернаторство, Рейхскомиссариат Остланд или в Рейхскомиссариат Украина, которые считались входившими в состав Рейха, согласно предписанию от 3 декабря 1941 года они трактовались как «заграничные в смысле Одиннадцатого распоряжения».

До этой даты отдельные разбирательства проводились как формальные акты, что позднее применялось только к евреям без подданства и при депортациях в гетто Терезиенштадт: судебные исполнители вручали этим евреям в сборных лагерях официальные документы, по которым вся их собственность конфисковалась как «имущество врагов народа и государства». Тем не менее, в появившемся уже в 1933 году «Закона о конфискации имущества врагов народа и государства» и указе от 29 мая 1941 года нельзя найти оснований для такого изъятия имущества.

Двенадцатое распоряжение от 25 апреля 1943 года 
«Двенадцатым распоряжением к Закону о гражданине Рейха» были введены германское «подданство до отмены» и правовой статус «подлежащий защите Германского Рейха». «Подлежащий защите» не мог быть подданным государства. «Цыгане» и евреи (также «признанные евреями») не могли быть ни подданными, ни подлежащими защите.

См. также Фолькслист.

Тринадцатое распоряжение от 1 июля 1943 года 
«Тринадцатым распоряжением» евреи были объявлены не подлежащими судебной юрисдикции; наказуемые деяния евреев должны были караться полицией. Немногие оставшиеся в Рейхе евреи, в основном жившие в «смешанном браке», предоставлялись произволу гестапо.
После смерти еврея его имущество переходило Рейху.

Отмена закона 
Закон о гражданине Рейха вместе со своими Распоряжениями был отменён 20 сентября 1945 года Закон контрольного совета № 1.

Примечания

Литература 
 Wilhelm Stuckart & Hans Globke: Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935; Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (Ehegesundheitsgesetz) vom 18. Oktober 1935; Nebst allen Ausführungsvorschriften und den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen C. H. Beck, München 1936, XII und 287 S. (einschl. Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung von Stuckart)

Ссылки 
 Текст закона
  Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935
 1. Verordnung inkl. Änderung der zweiten, siebenten und neunten V.
 Dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938
 Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. Juli 1938
 Fünfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 27. September 1938
 Sechste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 31. Oktober 1938
 Achte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 17. Januar 1939
 Zehnte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 4. Juli 1939
 Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941
 Zwölfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. April 1943
 Dreizehnte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 1. Juli 1943

Источники права Германии
Правовая система нацистской Германии
Появились в 1935 году в Германии
Преследование евреев
Холокост в Германии
Законодательство о гражданстве
Гражданство Германии